Hotel Bristol steht für:
 Hotel Bristol (Berlin), ehemaliges Hotel Unter den Linden
 Hotel Bristol Berlin, Hotel am Kurfürstendamm, ehemaliges Kempinski-Hotel.
 Hotel Bristol (Beuthen), in der zentralen Fußgängerzone im polnischen Bytom in Oberschlesien.
 Hotel Bristol (Bonn)
 Hotel Bristol (Czernowitz)
 Hotel Bristol (Hannover), später Hotel Ernst-August, ehemaliges Hotel am Ernst-August-Platz Ecke Bahnhofstraße
 Hotel Bristol (Jalta)
 Hotel Bristol (Salzburg)
 Hotel Bristol (Warschau)
 Hotel Bristol (Wien) 

Hotel Le Bristol steht für:
 Hotel Le Bristol, Fünf-Sterne-Hotel in Beirut
 Hotel Le Bristol (Paris), Fünf-Sterne-Hotel in Paris

Bristol Hotel steht für:
 ehemaliges Bristol Hotel in Istanbul, siehe Pera-Museum
 Palace Bristol Hotel in Karlsbad, siehe Grand Budapest Hotel

Siehe auch:
 Bristol (Begriffsklärung)